Новокуба́нский — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Новодеревенский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 57 км.

Расстояние до районного центра: 20 км.

История 
Хутор Новокубанский возник в 1922 году на месте лесного имения ногайского князя Уракова.

Полностью разрушен во время наводнения летом 2002 года и более не восстанавливался.

Население 

По данным переписи 2002 года все жители хутора — русские.

Культовые сооружения 
На территории бывшего хутора находится общественное открытое кладбище площадью 3 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района